Freundstal ist der Name folgender Orte:

 Freundstal (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

 Freundstal ist die zwischen 1939 und 1945 verwendete Bezeichnung für den Stadtteil Szamoty von Szamocin in Polen.